Шандор Варга:  (род. 1950) — венгерский футболист.
  (род. 1951) — венгерский футбольный судья.
 Варга, Шандор (род. 1955) — венгерский футбольный агент.